That’s the Way It Is (album) (Elvis Presley)
 That’s the Way It Is (singel) (Celine Dion)
 Elvis: Tak to jest